Der Rajon Radywyliw (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Radywyliw.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Demydiwka, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Mlyniw, im Osten an den Rajon Dubno, im Südosten an den Rajon Kremenez (in der Oblast Ternopil), im Südwesten an den Rajon Brody (in der Oblast Lwiw) sowie im Nordwesten an den Rajon Horochiw (in der Oblast Wolyn).

Geschichte 
Der Rajon entstand unter dem Namen Rajon Tscherwonoarmeisk (russisch) bzw. Rajon Tscherwonoarmijsk (ukrainisch Червоноармійський район) ursprünglich schon am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Dubno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als ihm der Rajon Kosyn (bis 1940 Rajon Tesluhiw) angeschlossen wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon schließlich aufgelöst und das Gebiet dem Rajon Dubno angeschlossen, am 8. Dezember 1966 wurde dieser Zusammenschluss für den Rajon wieder revidiert und der Rajon von 1959 wiederhergestellt. 1991 wurde er dann ein Teil der Ukraine, am 3. März 1993 wurde er zusammen mit der namensgebenden Stadt in Rajon Radywyliw umbenannt.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Dubno.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 5 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemalige Landratsgemeinde Pljaschewa gehörte verwaltungstechnisch zur Siedlungsgemeinde Demydiwka.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 73 Dörfer

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Radywyliw
Rajon Dubno
Aufgelöst 2020